Renger Ypenburg, een voormalig Nederlands wielrenner.
 Renger van der Zande, een Nederlands autocoureur.
 Renger Witkamp, Hoogleraar "Voeding en Farmacologie" aan de Universiteit Wageningen
 Annemarie Renger, Duitse politica